Кришталева — печера у Тернопільській області
 Кришталева — річка у Луганській області